Ларрок — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Ларрок — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Ларрок — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Ларрок-Ангален — коммуна во Франции, департамент Жер
 Ларрок-Сен-Сернен — коммуна во Франции, департамент Жер
 Ларрок-сюр-л’Ос — коммуна во Франции, департамент Жер
 Ларрок-Туарак — коммуна во Франции, департамент Ло